Советские подводные лодки
 Б-90 (1957) — океанская лодка проекта 611
 Б-90 «Саров» — экспериментальная лодка проекта 20120